Проску́рнина — русская фамилия. Женская форма фамилии Проскурнин.

* Проскурнина, Бронислава Константиновна (1941—2022) — советская и российская актриса театра и кино.
 Проскурнина, Марина Валентиновна — российский химик, доктор химических наук.
 Проскурнина, Ольга (1900 — ?) — советская пловчиха. Чемпионка СССР (1923 — в плавании на 50 и 1000 м вольным стилем, 100 м брассом; 1924 — в плавании на 100, 400 и 1500 м вольным стилем, 100 м на спине и 100 м брассом; 1925 — в плавании на 1000 и 1500 м вольным стилем, 100 и 200 м на спине, 200 и 400 м брассом), 2-й призёр чемпионата СССР (1925) в плавании на 100 и 400 м вольным стилем, 100 м брассом.
 Проскурнина, Ольга — российская журналистка (газета «Ведомости»).

См. также 
 Проскурина